Комодний стілець (стілець при комоді), відомий у британській англійській мові просто як комод — тип стільця, яким користується той, хто потребує допомоги в туалеті через хворобу, травму чи інвалідність. Комодне крісло іноді має колеса, що дозволяє легко транспортувати його до ванної або душу. Більшість крісел для комодів мають знімне відро та відкидні підлокітники.

Історично подібними предметами обладнання були тісний табурет і камерний горщик.
Туалет